Il singolare del Waldbaum's Hamlet Cup 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Evgenij Kafel'nikov era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Andrij Medvedjev ha battuto in finale 7–5, 6–3 Martin Damm.

Teste di serie

  Michael Chang (quarti di finale)
 n/a
  Richey Reneberg (secondo turno)
  Jan Siemerink (primo turno)

 Andrij Medvedjev (campione)
 Younes El Aynaoui (secondo turno)
 Hendrik Dreekmann (primo turno)
 Magnus Larsson (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Waldbaum's Hamlet Cup 1996
ATP Tour 1996